

Сенькино — присілок, Медведевський район, Марій Ел
 Сенькино — присілок, Парабельський район, Томська область